

Geografia 
Australia
 Victoria – Stato federato dell'Australia sud-orientale la cui capitale è Melbourne
 Lago Victoria – lago nel Nuovo Galles del Sud, in Australia
 Monte Victoria – monte della Tasmania

Argentina
 Victoria – comune del dipartimento omonimo nella provincia di Entre Ríos
 Victoria – città del Partido di San Fernando nella provincia di Buenos Aires

Canada
 Victoria – capoluogo della Columbia Britannica
 Mount Victoria – monte delle Montagne Costiere, al confine tra Alberta e Columbia Britannica
 Isola Victoria – isola artica

Cina
 Victoria City – antico insediamento di Hong Kong in Cina
 Victoria Harbour – il bacino d'acqua tra l'isola di Hong Kong e la penisola di Kowloon
 Victoria Peak – montagna di Hong Kong

Filippine
 Victoria – municipalità delle Filippine, situata nella Provincia di Laguna, nella regione del CALABARZON
 Victoria – municipalità delle Filippine, situata nella Provincia di Oriental Mindoro, nella regione del MIMARO
 Victoria – municipalità delle Filippine, situata nella Provincia di Northern Samar, nella regione di Visayas Orientale
 Victoria – municipalità delle Filippine, situata nella Provincia di Tarlac, nella Regione di Luzon Centrale

Messico
 Victoria – comune del Messico, nello Stato del Guanajuato
 Victoria – municipalità dello Stato di Tamaulipas, nel Messico centrale
 Ciudad Victoria – città dello Stato di Tamaulipas, in Messico
 Victoria de Durango – città dello Stato federale di Durango, in Messico

Nuova Zelanda
 Monte Victoria – vulcano nei pressi di Auckland
 Monte Victoria – collina e insediamento urbano di Wellington

Romania
 Victoria – città della Romania, del distretto di Brașov, nella regione storica della Transilvania
 Victoria – comune della Romania, del distretto di Brăila, nella regione storica della Muntenia
 Victoria – comune della Romania, del distretto di Iaşi, nella regione storica della Moldavia

Stati Uniti d'America
 Victoria – località dell'Arkansas, nella Contea di Mississippi in Arkansas
 Victoria – località dell'Illinois, nella Contea di Knox in Illinois
 Victoria – località dell'Indiana, nella Contea di Warrick in Indiana
 Victoria – città del Kansas, nella Contea di Ellis in Kansas
 Victoria – città del Minnesota, nella Contea di Carver in Minnesota
 Victoria – città dell Texas, nella Contea di Victoria in Texas
 Victoria – località della Virginia, nella Contea di Lunenburg in Virginia

Altri paesi
 Victoria – comune del Cile della provincia di Malleco, nella Regione dell'Araucanía
 Victoria – comune della Colombia facente parte del dipartimento di Caldas
 Victoria – comune di El Salvador, del Dipartimento di Cabañas
 Victoria – località della Giamaica, nella Parrocchia di Clarendon
 Victoria – località di Grenada, capoluogo della Parrocchia di Saint Mark
 Victoria – comune dell'Honduras, del dipartimento di Yoro
 Victoria – zona nella Central London, a Londra, in Inghilterra
 Victoria – città della Malaysia, nel Territorio Federale di Labuan
 Victoria, ora Rabat – città di Malta, capitale dell'isola di Gozo
 Victoria – distretto elettorale e community in Galles
 Victoria – città capitale delle Seychelles

Astronomia 
 12 Victoria – asteroide della fascia principale
 Cratere Victoria – cratere di Marte
 Maglia Victoria – Maglia del pianeta Mercurio
 Victoria Rupes – Rupes del pianeta Mercurio

Cinema 
 Victoria – film del 1972 diretto da José Luis Ibáñez
 Victoria – film del 1979 diretto da Bo Widerberg
 Victoria – film del 2008 diretto da Anna Karina
 Victoria – film del 2013 diretto da Torun Lian
 Victoria – film del 2015 diretto da Sebastian Schipper
Tutti gli uomini di Victoria (Victoria) – film del 2016 diretto da Justine Triet
Victoria – documentario Belga del 2020 diretto da Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer e Isabelle Tollenaere

Ferrovie 
 Victoria Coach Station – stazione di bus extraurbani di Londra
 Linea Victoria – linea metropolitana di Londra
 Stazione di Londra Victoria – stazione ferroviaria e metropolitana di Westminster a Londra

Letteratura 
 Victoria – romanzo di James Hadley Chase
 Victoria – romanzo breve di Knut Hamsun

Navi 
 Victoria – caracca spagnola, prima nave a circumnavigare il globo, nella spedizione di Ferdinando Magellano e Juan Sebastián Elcano
 Victoria – piroscafo del Lloyd Triestino
 Classe Victoria – classe di navi da battaglia della Royal Navy varata nel 1887
 Classe Victoria – classe di sottomarini in servizio con la marina canadese

Persone 
 Victoria – wrestler statunitense
 Tomás Luis de Victoria – compositore spagnolo (1548-1611)

Altro 
 Victoria – stazione della metropolitana di Londra
 Victoria – tipo di carrozza
 Victoria – genere di piante acquatiche della famiglia delle Nymphaeaceae
 Victoria – brano musicale del gruppo rock britannico The Kinks
 Victoria – nome proprio femminile in diverse lingue
 Victoria – serie televisiva drammatica britannica del 2016
 Victoria – fortezza legionaria romana costruita nel 79 d.C.
 Victoria: Un impero sotto il sole – videogioco della Paradox Entertainment
 Victoria Bitter – birra australiana
 Victoria Cross – onorificenza del Commonwealth, assegnata per la prima volta nel 1856

Pagine correlate 
 Vittoria